Martinae – podrodzina ssaków z rodziny łasicowatych (Mustelidae).

Zasięg występowania  
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce i Eurazji.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje: 
 Pekania  – jedynym żyjącym współcześnie przedstawicielem jest Pekania pennati  – kuna rybożerna
 Eira  – hirara – jedyny przedstawicielem jest Eira barbara  – hirara amerykańska
 Gulo  – rosomak – jedynym żyjącym współcześnie przedstawicielem jest Gulo gulo  – rosomak tundrowy
 Martes  – kuna

Przypisy